Wachgeküsst steht für:
 Wachgeküsst (Album), Studioalbum der Band Wolkenfrei
 Wachgeküsst – Live aus dem Parktheater Augsburg, Livealbum der Band Wolkenfrei
Siehe auch:
 Wachgeküßt